Tokarczuk:
 Antoni Justyn Tokarczuk
 Ignacy Tokarczuk
 Olga Tokarczuk
 (555468) Tokarczuk – planetoida